Del Rio kan syfta på:

Del Rio, Kalifornien – en ort i USA
Del Rio, Tennessee – en ort i USA
Del Rio, Texas – en stad i Texas